Gock ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich Gock (1781–1842), deutscher Politiker
 Eberhard Gock (1937–2016), deutscher Geotechniker und Hochschullehrer
 Emil Gock (1829–1911), württembergischer Stadtschultheiß und Landtagsabgeordneter 
 Emil Gock (1846–1927), deutscher Cellist und Komponist
 Ernst Gock (1869–1957), deutscher Maler und Zeichner 
 Habib Gock (* 1982), kamerunischer Fußballspieler
 Heinrich Johann August Gock (1859–1954), deutscher Klempnermeister und Politiker

Siehe auch:
 Goc
 Gog
 Gogg
 Gok